Všeruby est un toponyme qui peut désigner :

Všeruby, une commune du district de Domažlice, dans la région de Plzeň ;
 Všeruby, une commune du district de Plzeň-Nord, dans la région de Plzeň.